Joseph von Radowitz peut faire référence à :
 Joseph von Radowitz (1797-1853), un général et homme d'État prussien ;
 , un diplomate allemand ;
 , un général allemand.